

Кузьминське — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Кузьминське — присілок, Мелеузівський район, Башкортостан
 Кузьминське — присілок, Міжріченський район, Вологодська область

Кузьминське — село, Новгород-Сіверський район, Чернігівська область